Fugleskræmslet kan henvise til:

 Fugleskræmslet (film fra 1910) – dansk stumfilm fra 1910 med ukendt instruktør
 Fugleskræmslet (film fra 1919) – dansk stumfilm fra 1919 instrueret af Lau Lauritzen Sr.
 Fugleskræmslet (film fra 1973) – en amerikansk film med Gene Hackmann og Al Pacino i hovedrollerne
 Fugleskræmslet (film fra 1981) – dansk kortfilm fra 1981 instrueret af Claus Ploug

Se også 
 Fugleskræmsel